Долгово — название населённых пунктов в России:
 Долгово — село в Новичихинском районе Алтайского края.
 Долгово — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Долгово — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Марковское сельское поселение.
 Долгово — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Долгово — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Долгово — деревня в Островском районе Костромской области.
 Долгово — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Долгово — деревня в Пировском районе Красноярского края.
 Долгово — деревня в Павловском районе Нижегородской области.
 Долгово — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Долгово — деревня в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Долгово — село в Земетчинском районе Пензенской области.
 Долгово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Долгово — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Долгово — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Долгово — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Долгово — деревня в Переславском районе Ярославской области.

См. также 
 Долгово-Сабуровы